Гімн кашубів - неофіційний гімн кашубів, витіснив більш ранній «Марш Кашубський» Ієроніма Дердовського і Фелікса Нововейського.

Ян Трепчик (каш. Jón Trepczik) - один з найбільш відомих кашубських поетів, автор пісень, громадський діяч, упорядник польсько-кашубського словника, педагог, один із засновників Музею писемності і музики кашубсько-поморської в Вейхерово.

Текст 

кашуби
Кашуби